Ženská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2020 probíhala ve druhé polovině února 2020. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na nastoupilo dvacet osm dvojic.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal česko-čínské turnajové pětky Barboru Krejčíkovou s Čeng Saj-saj. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky tak obhájily trofej a do žebříčku WTA sipřipsaly 470 bodů. Společně vybojovaly sedmou trofej, respektive po triumfu na Brisbane International druhou v probíhající sezóně. 34letá Sieová vybojovala dvacátý šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro 33letou Strýcovou to bylo dvacáté deváté takové turnajové vítězství. V následném vydání žebříčku WTA ve čtyřhře ztratila Sieová pozici světové jedničky, když ji na čele vystřídala Kristina Mladenovicová.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (2. kolo)
  Nicole Melicharová /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Gabriela Dabrowská /  Čang Šuaj (semifinále)
  Barbora Krejčíková /  Čeng Saj-saj (finále)
  Květa Peschkeová /  Demi Schuursová (2. kolo)
  Tuan Jing-jing /  Veronika Kuděrmetovová (2. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (1. kolo)

Pavouk

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2020